Gaio Marcio Figulo (dal latino Caius Marcius Figulus) fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Gaio Marcio Figulo, console nel 162 a.C. e nel 156 a.C.;
Gaio Marcio Figulo, console nel 64 a.C..